Instituto Histórico e Geográfico pode se referir a:

 Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
 Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo
 Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais
 Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros
 Instituto Histórico e Geográfico de São João del-Rei
 Instituto Histórico da Ilha Terceira
 Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica
 Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas
 Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco
 Instituto Geográfico e Histórico da Bahia
 Instituto Histórico e Geográfico de Feira de Santana
 Instituto do Ceará
 Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal (Brasil)
 Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba
 Instituto Histórico e Geográfico do Piauí
 Instituto Histórico e Geográfico de Santos
 Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso
 Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul
 Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro
 Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina

Desambiguações de organizações